Miejscowości w USA:
 Stearns – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie McCreary
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Stearns (ang. Stearns County) – w stanie Minnesota